

События 
 25 января — испанский капер Амаро Парго получил титул идальго (дворянин).
 30 апреля — заключён Венский союзный договор между императором Священной Римской империи Карлом VI и Испанией против Великобритании и Франции.
 Англичанин Ролинсон, управляющий сталелитейной фабрикой, придумал малый килт.
 Турки захватили Казвин, Ардебиль, Хамадан и другие города.
 В ходе борьбы афганских феодалов шахом Ирана провозглашён Ашраф, племянник Мир-Вейса.
 Надир поступил на службу к Тахмаспу II. Он с помощью шаха одолел хорасанского феодала Малек-Махмуда Кияни и взял его столицу Мешхед.

Россия 
 7 июля — Феофан Прокопович рукоположён архиепископом Новгородским.
 25 июля — по окончании траурных церемоний после смерти Петра I Франциск Санти пожалован придворным чином обер-церемониймейстера.
 Начало правления Екатерины I, русской императрицы.
 Императрица Екатерина I учредила «Орден Святого Александра Невского».
 13 ноября — прошло первое научное заседание Петербургской академии наук.

Наука и искусство 
 Опубликован звёздный каталог Джона Флэмстида
 Издана "История медицины"  Джона Фрейнда.

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1725 году
 25 февраля — Никола Жозеф Кюньо, французский инженер и изобретатель, построивший в 1769—1770 годах паровую повозку для перевозки орудий, ставшую прообразом автомобиля (ум. 1804).
 20 марта — Абдул-Гамид I — 27-й султан Османской империи.
 2 апреля — Джованни Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, писатель и мемуарист.
 29 сентября — Роберт Клайв, 1-й барон Клайв Плэссийский, британский губернатор Бенгалии, победитель при Плесси, один из создателей британской колониальной империи (ум. 1774).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1725 году
 8 февраля — Пётр I Великий, царь России и первый император Российской империи.
 27 июня — Хейнекен, Кристиан Фридрих, «младенец из Любека»
 12 августа — Пьер де Монтескью д’Артаньян, Маршал Франции.

См. также

Примечания